Eurowings Discover — німецька авіакомпанія зі штаб-квартирою у Франкфурті. 
Належить Lufthansa і в основному обслуговує далекомагістральні напрямки відпочинку.

Історія 
Eurowings Discover розпочав польоти 24 липня 2021 року, виконуючи рейси з Франкфурта до Момбаси та Занзібару на A330, отримавши сертифікат експлуатанта. 
Він вважається головним конкурентом німецького туристичного перевізника Condor Airlines, який обслуговує кілька маршрутів, якими також займатиметься Eurowings Discover.

Напрямки

Флот 

Флот на червень 2022:

Примітки 

Авіакомпанії Німеччини
засновані в Німеччині 2021
2021 в авіації